Gelastocera är ett släkte av fjärilar. Gelastocera ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Gelastocera